Ширин Халмуратова — каракалпакская поэтесса второй половины XX века. Родилась в 1949 году в Ташкенте. Автор Книг: «Восемнадцатая весна», «Милые люди». Ее стихи вошли в сборник каракалпакских поэтов «Напевы Аму», изданный в 1974 году в издательстве «Каракалпакстан».

Училась на историко-филологическом факультете Нукусского Государственного Института. Работала в обществах «Знание», «Книголюбов», долгие годы являлась собственным корреспондентом газеты «Совет Каракалпакстаны». Супруга писателя, поэта, переводчика Узакбая Пиржанова.

Дети: Лира Пиржанова, Гузаль Пиржанова, Ерполат Пиржанов, Айсултан Пиржанова Мухтар Пиржанов. Внуки (внучки) Надирабегим, Шахризода, Бабур, Тумарис, Алпамыс.

Каракалпакские писатели
Поэты Узбекистана